White River Township peut désigner les townships suivants :

Canada 
 White River Township, du district d'Algoma.

États-Unis

Arkansas 
 White River Township,  du comté d'Independence.
 White River Township,  du comté d'Izard.
 White River Township, du comté de Madison.
 White River Township,  du comté de Marion.
 White River Township,  du comté de Prairie.
 White River Township,  du comté de Washington.
 White River Township,  du comté de Woodruff.

Indiana
 , du comté de Gibson.
 , du comté de Hamilton.
 , du comté de Johnson.
 , du comté de Randolph.

Michigan 
 , du comté de Muskegon.

Missouri 
 White River Township, du comté de Barry.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships